«Пристегните ремни» () — итальянский художественный фильм 2014 года, снятый режиссёром Ферзаном Озтепеком.

Слоган  — «История любви, которая может лишить вас сна».

Сюжет
Знакомство Елены и Антонио происходит на обычной остановке общественного транспорта в толпе людей. Они ссорятся, оскорбляют друг друга последними словами, а Антонио едва не доводит дело до рукоприкладства. Кажется, больше им не суждено встретиться. Но вскоре Елена узнаёт, что хамоватый красавчик — парень её лучшей подруги Сильвии. Между молодыми людьми чувствуется откровенное напряжение, они уже не в силах справиться с нахлынувшими чувствами. Они женятся. Спустя несколько лет молодая женщина начинает считать этот брак главной ошибкой в своей жизни, но неожиданно её настигают значительно большие проблемы.

В ролях
Кася Смутняк — Елена
 Франческо Арка — Антонио
 Филиппо Шиккитано — Фабио
 Каролина Крешентини — Сильвия
 Франческо Шанна — Джорджио
 Паола Миначчони — Эгле Сантини
 Луиза Раньери — Мари

Награды
  Кинофестиваль в Черазе
 Лучший режиссёр (Ферзан Озтепек)
  Кинофестиваль в Спелло
 Лучший саундтрек (Паскуале Каталано)
 Премия  Ciak d'oro 
 Лучший саундтрек (Паскуале Каталано)
 Премия Итальянского синдиката журналистов кино
 Лучшая актриса (Кася Смутняк), лучшая актриса второго плана (Паола Миначчони), лучший кастинг-директор (Пино Пеллегрино)
Также фильм получил 10 номинаций на «Давид ди Донателло» —  наиболее престижную кинопремию Италии, но обошёлся без единой награды.

Примечания

Ссылки

Фильмы-драмы Италии
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Италии 2014 года
Фильмы Rai Cinema